Speck – tipo di salume originario della regione storico-geografica del Tirolo

Persone
 Daniel Speck (1969) – scrittore, sceneggiatore e docente tedesco
 Karsten Speck (1960) – attore, cabarettista e personaggio televisivo tedesco
 Richard Speck (1941-1991) – serial killer statunitense
 Wieland Speck (1951) – regista e attore tedesco